Garcia Manrique de Lara foi um nobre do Reino de Castela e Senhor Estar.

Relações familiares 
Foi filho de Garcia Fernandes Manrique de Lara, 5.º Senhor de Amusco e de Teresa Vázquez de Toledo. Casou em 1350 com Isabel Enriquez e Haro (c. 1320 -?) filha de Enrique Enriquez (1280 -?), 2.º Senhor de Villalba e de Teresa de Haro (c. 1280 -?), de quem teve:

Garcia Fernandes Manrique de Lara (1380 - 1436), 1.º Conde de Castañeda casou com Aldonza Enriquez, 4.ª Senhora de Aguilar de Campoo,
Elvira Manrique de Lara casou por duas vezes, a primeira com Martín de Rojas, (? – 1406) 3.º Senhor de Monzón. O segundo casamento foi com Garcia Fernández Sarmiento, Senhor de Ribadavia, filho de Pedro Ruiz Sarmiento, 1º Senhor de Rivadavia e de Joana de Gusmão.

Ver também 
 Casa de Lara

Bibliografia 
 Castro Pereira Mouzinho de Albuquerque e Cunha, Fernando de (1995) (in Portuguese). Instrumentário Genealógico - Linhagens Milenárias. pp. 329–30
 Hobbs, Nicolas (2007). "Grandes de España" (in Spanish). *Instituto de Salazar y Castro (in Spanish). Elenco de Grandezas y Titulos Nobiliarios Españoles. periodic publication

Nobres da Espanha